Ultima (lateinisch ultimus: "am Letzten, Äußersten") bezeichnet:
 die Endsilbe eines Wortes, siehe Silbenposition
 den letzten Ton einer musikalischen Wendung, siehe Pänultima
 eine Serie von Computer-Rollenspielen, siehe Ultima (Spieleserie)
 ein Computer-Rollenspiel, siehe Ultima Online
 ein Computer-Rollenspiel, siehe Ultima Underworld
 ein Browser-Strategiespiel und Ableger der Ultima-Reihe, siehe Lord of Ultima
 einen Sportwagenhersteller, siehe Ultima GTR
 den Markennamen Ultima des ehemaligen französischen Automobilherstellers B. Bourney
 eine ehemalige französische Motorradmarke, siehe Ateliers Lyonnais Ultima
 die weibliche Form von Ultimo
 die Romanfortsetzung Ultima des britischen Autors Stephen Baxter, siehe Stephen Baxter #Proxima

Weitere Vorkommen:
 Ultima Ratio, das letzte Mittel
 Ultima Thule, der äußerste Nordrand der Welt (Begriffsklärung)

Siehe auch:

 La Ultima